Thorin (von altnordisch Þorin(n) „der Tapfere“) ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Thorin ist der Familienname folgender Personen:
 Donald E. Thorin, US-amerikanischen Kameramann 
 Alexandre Thorin (1805–1873), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Olof Thorin (1912–2004), Schwedischer Mathematiker

Thorin steht für:
 Thorin, chemische Verbindung, die als Indikator und Komplexbildner Verwendung findet
 Thorin Eichenschild, Figur aus J. R. R. Tolkiens Welt
 Thorin Eichenschild (Band), eine deutsche Folk-Rock-Band

Siehe auch:
 Thorin (Vorname)
 innerhalb der Lieder-Edda wird der Name in der Dvergatal (altnordisch, ‚Zwergenzählung‘) erwähnt